Гоголевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гоголевка — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Гоголевка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Гоголевка — упразднённое село в Кировском районе Крыма.
 Гоголевка — село в Суджанском районе Курской области.
 Гоголевка — село в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Гоголевка — село в Красноармейском районе Приморского края.
 Гоголевка — деревня в составе города Псков Псковской области.
 Гоголевка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.

Украина 
 Гоголевка — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Гоголевка — село в Весёловском районе Запорожской области.

См. также 
 Большая Гоголёвка
 Малая Гоголёвка
 Новая Гоголёвка